Kuzniecow – jedno z najpopularniejszych nazwisk rosyjskich. W wersji żeńskiej Kuzniecowa.
 Admirał Kuzniecow – radziecki, później rosyjski lotniskowiec
 Andriej Kuzniecow – rosyjski tenisista
 Aleksiej Kuzniecow 
 Boris Kuzniecow (ujednoznacznienie)
 Iwan Kuzniecow (ujednoznacznienie)
 Nikołaj Kuzniecow 
 Witalij Kuzniecow

Przypisy